Bonazza ima više značenja:
 Bonazza, Firenze
 Bonazza, Reggio Emilia